МАУ:

 МАУ —  журнал «Мехатроника, автоматизация и управление»
 МАУ — «Международный аэропорт Уфа»
 МАУ — ГУ «Московские авиационные услуги»
 МАУ — маркетинг и антикризисное управление (например: кафедра МАУ)
 МАУ — маслоабсорбционная установка
 МАУ — массированный авиационный удар
 МАУ — Международная ассоциация университетов
 МАУ — Международные авиалинии Украины
 МАУ — Михайловское артиллерийское училище
 МАУ — многоядерные ароматические углероды
 МАУ — модифицированный азотосодержащий уголь
 МАУ — Московская академия управления
 МАУ — Московский авиационный узел
 МАУ — Московское антимонопольное управление
 МАУ — Московское артиллерийское училище (устар.)
 МАУ — муниципальное аптечное учреждение
 МАУ — Муниципальное автономное учреждение

См. также 
 Мау

Примечания

Ссылки 
 Словарь сокращений